Ве́рхний Бургалта́й () — улус (село) в Джидинском районе Бурятии, образует сельское поселение «Верхнебургалтайское».

География 
Улус расположен в 22 км западнее районного центра — села Петропавловка, в южных отрогах хребта Малый Хамар-Дабан на реке Бургалтай, в 15 км от места её впадения в Джиду, в 6 км к северу от региональной автодороги  Гусиноозёрск — Закаменск.

Соседние населенные пункты — Нижний Бургалтай, Малый Нарын.

История 
Приказом по Забайкальскому казачьему войску № 248 от 22 марта 1916 года Верхне-Бургалтайское урочище Гэгэтуйской станицы было переименовано в Верхне-Мищенковское в честь генерала Мищенко.

В 1930 году были созданы сельскохозяйственные артели имени Калинина и имени Молотова, а также товарищество по совместной обработке земли имени М. Сахьяновой. В 1932 году организована Бургалтайская МТС.

Население

Экономика 
Население преимущественно занимается сельским хозяйством, имеет личные подсобные хозяйства.

Социальная инфраструктура 
 Средняя школа
 Дом культуры
 Библиотека
 Фельдшерско-акушерский пункт

Связь 
«Мегафон», «МТС», «Бурятвестком»

Достопримечательности 
 Юрточный этнографический музей.
 Священные горы Баян Цогто и Баян Дэлгэр.
 Могильник Верхнебургултайский (II—I тыс. до н. э.) — находится в 1,5 км к югу от села, в 4,5 км севернее шоссе «Улан-Удэ-Закаменск», с обеих сторон дороги, ведущей к селу.

Выдающиеся люди 
 Лубсанов, Александр Гомбоевич — спикер Народного Хурала Бурятии.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования «Джидинский район»

Населённые пункты Джидинского района